US Open 2015 (tennis) - een tennistoernooi
 US Open 2015 (tennis, mannen)
 US Open 2015 (tennis, vrouwen)
 US Open 2015 (tennis, mannendubbel)
 US Open 2015 (tennis, vrouwendubbel)
 US Open 2015 (tennis, gemengddubbel)
 US Open 2015 (golf) - een golftoernooi